Gelanor är ett släkte av spindlar. Gelanor ingår i familjen kaparspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kaparspindlar
Gelanor